Егор Фёдорович Гекель (; 1764 — 25 января 1832) — военный инженер-фортификатор, генерал-майор (1811), генерал-лейтенант (1826).

Биография 
Происходил из дворян Саксонии. Знал русский, французский, немецкий и польский языки, часть математических наук.

В 1795 году принят в русскую службу по инженерному ведомству в чине капитана, то есть с понижением, до этого был в чине майора польской армии.

В 1798 году перешел на службу в прусскую армию.

С 1804 года — вновь на русской службе, служил штаб-офицером при инженерном штабе Волынской армии. В 1805 году получил чин полковника.

Участник войны с французами в 1805—1807 годах.

Участник русско-шведской войны 1808—1809 годов.

При осаде Свеаборгской крепости русскими войсками руководил инженерными работами. После взятия крепости составил проект по её усилению.

Крепость Динабург 
14 марта 1810 года Гекель получил задание выбрать место для крепости, прикрывавшей переправы через Двину. Гекель предложил устроить крепость в Динабурге и создал проект, по которому было начато строительство.

 30 августа 1811 года получил чин генерал-майора

К моменту первой атаки французских войск на Динабург 1-3 июля 1812 года строительство крепости не было завершено. Гекель принял участие в отражении этого нападения, а затем руководил возведением фортификаций у Режицы и строительством Себежского ретраншемента. Участник боёв под Полоцком 5-6 августа 1812 года.

В декабре 1812 года по окончании войны 1812 года вновь назначен восстанавливать Динабургскую крепость.

Дальнейшая карьера 
 В 1814 году Гекель был переведен в Свиту российского императора по квартирмейстерской части.
 В 1815 году Гекель участвовал в походе российских войск во Францию, находился при начальнике Главного Штаба Его Величества в Париже (с мая по ноябрь).
 С 1816 года член Комитета по рассмотрению состояния российских крепостей
 С 1819 года комендант города Одесса
 9 сентября 1822 года награждён Орденом Святой Анны I степени
 С 1822 года — комендант города Каменец-Подольский
 22 августа 1826 года получил чин генерал-лейтенанта
 Умер 25 января (или 6 февраля) 1832 года в Одессе холостым.

Ссылки 

 

Генерал-лейтенанты (Российская империя)
Российские командиры Наполеоновских и Революционных войн
Участники Русско-шведской войны 1808—1809
Кавалеры ордена Святой Анны 1-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 3-й степени
Кавалеры золотого оружия «За храбрость» с бриллиантами